Tonvo är en kulle i Burkina Faso.   Den ligger i provinsen Province du Houet och regionen Hauts-Bassins, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Toppen på Tonvo är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Tonvo är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är Kantolo,  meter över havet,  km sydväst om Tonvo. Runt Tonvo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Tonvo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Hauts-Bassins
Berg i Burkina Faso 200 meter över havet eller högre